Zawody w podnoszeniu ciężarów na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1997 odbyły się w czerwcu w Bari.

Tabela medalowa

Wyniki

Podrzut

Rwanie

Bibliografia 
 

Podnoszenie ciężarów na igrzyskach śródziemnomorskich
Igrzyska Śródziemnomorskie 1997